Вторая хорватская футбольная лига 2008/2009 годов () — 18-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 23 августа 2008 года и закончится 30 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2008/2009
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2008 году
Спорт в Хорватии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009